Woba oder WOBA steht für:

 Wohnungsbaugesellschaft allgemein, darunter die
 Woba Dresden, eine Wohnungsbaugesellschaft in Dresden

WOBA bezeichnet:
 die Wohnausstellung Basel, die erste schweizerische Wohnungsausstellung, 1930 in Basel

Abkürzung